Риддер — многозначное понятие:

 Риддер — город областного подчинения в Казахстане, Восточно-Казахстанская область.
 Риддер — сорт полутвёрдого сыра.

Носители фамилии 
 Риддер, Аллард де (1887—1966) — нидерландско-канадский альтист, дирижёр и композитор.
 Де Риддер, Даниэль (род. 1984) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Риддер, Мария (1871—1916) — немецкая католическая монахиня, медсестра.
 Риддер, Петер Холландер (1608—1692) — третий губернатор Новой Швеции, занимавший пост в 1640—1643 годах.
 Риддер, Стив де (род. 1987) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Риддер, Филипп Филиппович (1759—1838) — русский горный инженер.

См. также 
 Ридер (значения)